Le triangle de la mort est une zone située en Campanie (Italie), où les cancers sont beaucoup plus nombreux que la moyenne nationale en raison de l'enfouissement des déchets récoltés par la Camorra, la mafia locale.

Description 
Des milliers d'incendies sont allumés depuis des décennies, pour brûler en plein air les déchets toxiques abandonnés illégalement par la Camorra. Dix millions de tonnes de déchets industriels, pour la plupart provenant de l'Italie du Nord, auraient ainsi été brûlées ou enfouies dans cette région entre 1991 et 2013.

Localisation 
Le triangle de la mort se situe au nord-est de Naples et concerne trois villes : Acerra, Nola et Marigliano.

Références

Article connexe 
 Scandale de la Terra dei fuochi

Campanie
Affaire médiatique
Catastrophe sanitaire
Catastrophe écologique en Italie
Catastrophe industrielle en Europe
Pollution de l'air
Pollution de l'eau
Gestion des déchets en Italie
Industrie en Italie
Santé en Italie
2013 en Italie
Camorra